La parajamesonite è un minerale discreditato dall'IMA nel 2006 perché successive analisi hanno stabilito che è identico alla jamesonite..

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA